Henry Cliffe ist der Name folgender Personen:

* Henry Cliffe (Kleriker) (um 1280–1334), englischer Kleriker
 Henry Cliffe (Maler) (1919–1983), englischer Maler und Grafiker